Чигоев — фамилия; имеет женскую форму Чигоева.
 Чигоев, Давид (род. 1994) — грузинский футболист, полузащитник.
 Чигоев, Мераб Ильич (1950—2016) — политик и государственный деятель Южной Осетии.